Al Nasr ou Al-Nasr peut faire référence à :
 Al Nasr Le Caire, un club de football égyptien ;
 Al-Nassr Riyad, un club de football saoudien ;
 Al Nasr Dubaï, un club de football émirati ;
 Al Nasr Benghazi, un club de football libyen ;
 Al Nasr Salalah, un club de football omani ;
 Al Nasr Koweït, un club de football koweïtien.